Лос Вера има више значења:

 Лос Вера (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Вера (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику